Каспар Дружбицкий (или Каспер, или Гаспар Дружбиций) (; 6 января 1590, Дружбице — 2 апреля 1662, Познань) — польский католический священник, иезуит, проповедник, ректор духовной школы, , духовный , мистик. Автор многих богословских сочинений и проповедей.

Биография 
Шляхтич герба Наленч. В августе 1609 года в Кракове вступил в орден иезуитов. В 1621 году был рукоположён в священники в Познани. Занимал важные посты в ордене, в том числе был польским провинциалом (1629—1633, 1650—1653), ректором иезуитской семинарии в Кракове (1626—1629, 1641—1644), ректором иезуитского колледжа в Калише (1633—1634), инструктором в Ярославе (1634—1636), ректором в Остроге (1638—1641) и Познани (1644—1647, 1657—1662).

Кроме того, был преподавателем риторики и поэтики в иезуитских коллегиях во Львове и Люблине. Глубоко образованный, свободно владеющий Библией. Изучал надрейнскую мистику.

Инициировал Праздник Святейшего Сердца Иисуса, став в Европе предшественником почитания культа Святейшего Сердца Иисуса Христа задолго до явлений св. Маргариты Мария Алакок. Прозаик эпохи барокко.

Избранные сочинения 
 «Deklaracya memoryału procesu akademii Krakowskiej» (1632)
 «Droga doskonałości chrześcyańskiej» (1665)
 «Przemysły zysku duchownego» (1617)
 «In dominicas considerationes» (1679)
 «In festa considerationes» (1680)
 «Opera ascetica» (1686—1691)
 «Dyscypliny duszne» (1691).

Примечания

Литература 
 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564—1995, (red.) Ludwik Grzebień i in., Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1996
 Bibliografia Literatury Polskiej — Nowy Korbut, t. 2 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964, s. 143—144

Ссылки 
 

Духовные писатели
Писатели барокко
Католические мистики
Иезуиты Польши
Проповедники
Новолатинские писатели
Католические богословы